Флаг муниципального образования «Туруха́нский сельсовет» Туруханского района Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 декабря 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3117.

Описание 
«Флаг Туруханского сельсовета представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равновеликих горизонтальных полос красной и зелёной; посередине каждой из полос изображён белый песец из герба сельсовета, в красной полосе — стоящий, в зелёной — идущий».

Символика 
Флаг разработан на основе герба Туруханского сельсовета.

Туруханск был основан в 1607 году как зимовье — опорный пункт продвижения русских на север Сибири, в бассейны рек Енисея и Лены.

В 1672 году зимовье было переименовано в город Новая Мангазея, который стал центром торговли и освоения Туруханского края. В 1780 году был переименован в Туруханск и приобрёл статус уездного города Тобольского наместничества. В XIX веке город входил в Томскую губернию, а затем в Енисейскую, став центром Туруханского края, охватившего огромную территорию.

В композицию флага Туруханского сельсовета вошли исторические гербы города Туруханска. Первоначально герб, утверждённый в 1785 году, имел в зелёном поле идущего серебряного песца. В 1804 году герб города претерпел некоторые изменения — теперь стоящий серебряный песец оказался в красном поле. Песец в гербе Туруханска, расположенного в Сибирских просторах, указывал на важность пушного промысла и особое качество выделываемых шкур.

Флаг Туруханского сельсовета, соединив оба варианта исторического герба, подчёркивает развитие населённого пункта, как одного из древнейших поселений в крае.

Белый цвет (серебро) символизирует чистоту, совершенство, мир и взаимопонимание.

Красный цвет — символ храбрости, мужества, красоты.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, возрождения, жизни.

Примечания